Dohled může označovat:
meteorologie
 Dohlednost

právo
 Soudní dohled nad výchovou nezletilého
 probační dohled 

bankovnictví
 Bankovní dohled

filmy
 Odborný dohled nad výkladem snu
 Odborný dohled nad východem Slunce

Související články 
 Dozor

Externí odkazy